Tadeusz Mleczko (1939-2019), polityk, działacz sportowy
 Tadeusz Mleczko, burmistrz Mieszkowic w 1945
 Tadeusz Mleczko, oficer Wojska Polskiego III RP

 Zobacz też
 Onufry Tadeusz Mleczko (1795-1853), ziemianin, właściciel dóbr, działacz gospodarczy